Institut für Archäologie ist Namensbestandteil folgender Institute:

 Institut für Archäologie der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften
 Institut für Klassische Archäologie und Byzantinische Archäologie
 Institut für Orientalische und Europäische Archäologie
 Institut für prähistorische Archäologie der Universität Jena
 Ludwig Boltzmann Institut für Archäologische Prospektion und Virtuelle Archäologie
 Päpstliches Institut für Christliche Archäologie
 Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie